Ни́на Са́вина: Савина, Нина Васильевна (1915—1965) — советская гребчиха-байдарочница.
 Савина, Нина Сергеевна (род. 1993) — белорусская легкоатлетка.